Als Welfenschloss werden folgende Gebäude bezeichnet:

 Welfenschloss, Schlossanlage im Rundbogenstil in der Nordstadt von Hannover
 Welfenschloss Münden, Weserrenaissance-Schloss in Hann. Münden
 Schloss Herzberg, Fachwerk-Schlossanlage in Herzberg am Harz